Dinastia xaibânida — dinastia turcomana do 
 Xaibânidas (tribo) — tribo árabe